Goodman är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer

 Amy Goodman (född 1957), amerikansk radiojournalist och författare
 Benny Goodman (1909–1986), amerikansk jazzklarinettist och orkesterledare
 Dody Goodman (1914–2008), amerikansk komiker och skådespelare
 Gordon Goodman (1926–2008), brittisk ekolog och forskare
 Irwin Goodman (1943–1991), finländsk sångare
 John Goodman (född 1952), amerikansk skådespelare
 Johnny Goodman (1909–1970), amerikansk golfspelare
 Magnus Goodman (1898–1991), kanadensisk ishockeyspelare
 Nelson Goodman (1906–1998), amerikansk filosof
 Steve Goodman (1948–1984), amerikansk countrymusiker

Geografi

USA 

 Goodman, Missouri, ort, McDonald County, 
 Goodman, Mississippi, ort, Holmes County, 
 Goodman, Wisconsin, ort, Marinette County, 

Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn